Alejandro Ibarra, mais conhecido como Alex Ibarra (Cidade do México, 28 de abril de 1973) é um ator e cantor mexicano. Ficou conhecido após participar do Big Brother VIP e protagonizar a telenovela Gotinha de Amor.

Filmografia

Telenovelas 
 SOS me estoy enamorando (2021)
 Educando a Nina (2018) .... Salomón "Salo"
 Por amar sin ley (2018) .... Darío Durán
 Enamorándome de Ramón (2017) .... Porfirio Rodríguez
 La vecina (2015-16) .... Padre Vicente Granados 
 De que te quiero, te quiero (2013–2014) .... Paul Champignon 
 La tempestad (2013-14) .... Bagre
 Amorcito corazón (2011) ..... Lic. Felipe Ferrer
 Zacatillo, un lugar en tu corazón  (2010) ..... Alejandro Sandoval
 Atrévete a soñar (2009-2010) ..... Amadeus
 Las tontas no van al cielo (2008) ..... Eduardo All
 Amor sin maquillaje (2007) ..... Valentín 
 Peregrina (2005-2006) ..... Rubén "Tontín"
 Sueños y caramelos (2005) ..... Oswaldo
 Amarte es mi pecado (2004) ..... Alfredo de la Mora / Alfredo Rangel Gómez
 ¡Vivan los niños! (2002-2003) .... Octavio
 El noveno mandamiento (2001) ..... Bruno Betancourt
 Locura de amor (2000) ..... Gerardo
 Gotita de amor (1998) ..... Jesús García Chávez
 Huracán (1997-1998) ..... Santiago Villarreal
 Marisol (1996) ..... Paco Suárez
 Buscando el paraíso (1994) ..... Ángel
 Agujetas de color de rosa (1994) ..... Aldo
 Más que alcanzar una estrella (1992) ..... Tito 
 Alcanzar una estrella II (1991) ..... René
 Alcanzar una estrella (1990) ..... Felipe Rueda 
 Tal como somos (1987)

Reality shows 

 100 mexicanos dijeron (2005)
 Big Brother VIP (2004)
 En Busca De... (2009)
 Cachún cachún ra ra! (1984).... Alex, amigo del hermano de Lili
 Plaza Sesamo (1983)... Miguel

Teatro 

 Vaselina con Timbiriche (1984)
 Godspell (1987) .... "La Palomilla"
 Hermanos de Sangre (1998) .... Mickyrgentes
 Vaselina (2001) .... Danny Seco

Discografia 

 No busques más pretextos (1993)
 Yo quiero contigo (1991)
 Plaza Sésamo México "La Música" (1983)

Ligações externas

 Biografia em esmas.com
 

Atores do México
Cantores do México